Neagoe ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Neagoe (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Daniel Neagoe, rumänischer Sänger und Musiker
 Eugen Neagoe (* 1967), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Gogu Neagoe (* 1976), rumänischer Zeichner
 Ionuț Andrei Neagoe (* 1994), rumänischer Leichtathlet
 Nicolae Neagoe (* 1941), rumänischer Bobsportler
 Peter Neagoe (1881–1960), rumänischer Schriftsteller
 Robert Neagoe (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Stelian Neagoe (* 1938), rumänischer Historiker
 Virgil Neagoe (* 1970), rumänischer Skispringer

Siehe auch:

 Neagoe Basarab